Creixomil puede referirse a:

Creixomil, freguesia portuguesa del municipio de Barcelos.
Creixomil, freguesia portuguesa del municipio de Guimarães.